Třebešice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Třebešice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Třebešice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale